Bob na Zimskih olimpijskih igrah 1932.

Rezultati

Dvosed

Štirised 

Športi Zimskih olimpijskih iger 1932
1932